Sant Ramon de Tolosa (Tolosa de Llenguadoc, s. XI - 1118), laic que va dedicar la seva fortuna a la beneficència
 Ramon I de Tolosa (s. IX), comte i duc de Tolosa amb Pallars i Ribagorça, Roergue, Carcassona, Rasès, Carcí i Llemosí
 Ramon II de Tolosa (861-923), comte de Tolosa, Nimes i l'Albí.
 Ramon III de Tolosa, també conegut com a Ponç I (?-950), comte de Tolosa i l'Albí (923-950).
 Ramon IV de Tolosa, dit de Sant Gèli (Tolosa, 1042 - Mont Pelegrí, Trípoli, 1105), comte de Tolosa, Trípoli, Roergue, Nimes i Narbona 
 Ramon V de Tolosa (1134-1194), comte de Tolosa de 1148 a 1194.
 Ramon VI de Tolosa dit el vell (Sant Gèli, Llenguadoc, 1156 - Tolosa, 1222), comte de Melguelh (1173-1190), de Tolosa i marquès de Provença (1194 -1222) 
 Ramon VII de Tolosa dit de Sant Gèli, dit el jove (1197, Bellcaire - 1249, Millau), comte de Tolosa, duc de Narbona i marquès de Provença.